Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2004 de l'Open d'Australie.

Faits marquants 

 L'Open d'Australie 2004 permet à Roger Federer, grâce à sa victoire en demi-finales face à Juan Carlos Ferrero, d'accéder à la place de  mondial, à la date du 2 février 2004. Il ne la lâchera plus jusqu'au 18 août 2008, établissant un record de longévité de 237 semaines consécutives passées dans la peau de  mondial.
 Le total de 129 jeux perdus par Marat Safin avant d'accéder à la finale n'avait jamais été atteint par aucun finaliste d'aucun tournoi du Grand Chelem depuis 1968, début de l'Ere Open.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2004
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2004
Tennis en février 2004